

Волдорф — місто, штат Міннесота
 Волдорф — переписна місцевість, штат Меріленд